
Molekulska formula -{C18H28N2O3S}- se može odnositi na:
 SB-269,970
 Almokalant